
Halou (произносится как «ха-лу») — музыкальная группа из Сан-Франциско (штат Калифорния, США). Работают в жанре дрим-попа и электроники с проникновенным, чувственным женским вокалом; иногда их относят к трип-хопу.

Основатели группы — Райан и Ребекка — познакомились в музыкальном магазине. Их дебютный альбом We Only Love You вышел в 1998 году на малоизвестном лейбле Bedazzled, второй альбом Wiser вышел на лейбле Nettwerk в 2001 году. Также Wholeness & Separation и Halou вышли на лейбле Vertebrae в 2006 и 2008 годах, соответственно. Группа распалась в 2008 году, но вновь продолжила свою деятельность в 2015.

Дискография

Альбомы

We Only Love You (1998) 
 «Halfbreath» — 5:22
 «Loop in Blue» — 6:19
 «ifish» — 5:33
 «La Mer» — 6:13
 «Clip» — 2:51
 «Present Tense» — 5:15
 «It Was Safer When You Were Near» — 4:53
 «You are One of Us» — 5:14
 «Feeling Like This is Like to Fall Awake» — 5:16
 «I’ll Carry You (Full Version)» — 7:47

Wiser (2001) 
 «Milkdrunk» — 4:53
 «Wiser» — 4:36
 «Him to Me to You» — 4:11
 «Political» — 3:24
 «I’ll Carry You» — 5:57
 «Before There Was Color» — 4:28
 «Oceanwide» — 7:13
 «I Would Love to Give Up» — 3:52
 «Feeling This is Like to Fall Awake» — 4:47
 «We Only Love You» — 5:28
 «Arrhythmia» — 5:41

Beneath Trembling Lanterns (as R/R Coseboom) (2006) 
 «Hollywood Ending» — 3:34
 «Baby Beating Heart» — 3:55
 «Soft Breasts And Ice Cream» — 7:01
 «Eejit» — 7:02
 «Shopworn» — 7:12
 «Visitor Hummingbird» — 3:53
 «Arrhythmia» — 5:46
 «Little Dust Wing» — 7:06
 «These Short Messages» — 7:47

Wholeness & Separation (2006) 
 «Separation» — 1:03
 «Tubefed» — 3:11
 «Honeythief» — 3:09
 «Everything is OK» — 4:23
 «Morsecode» — 3:20
 «Stonefruit» — 3:21
 «Your Friends» — 2:33
 «The Ratio of Freckles to Stars» — 5:22
 «Alaska» — 1:24
 «Wholeness» — 4:03
 «Today» — 2:36
 «Hollow Bones» — 2:56
 «I am Warm» — 4:12
 «Things Stay the Same» — 4:29

Halou (2008) 
 «Professional»
 «It Will All Make Sense in the Morning»
 «Evensong»
 «Eejit»
 «Breath Makes Smoke»
 «Seabright»
 «Sneaky Creatures»
 «Any Bird That Dares To Fly»
 «Clipped»
 «Hollywood Ending»
 «Crumbs and Dust»
 «We Wear Strings»
 «Company»
 «Skimming»

EPs

Wholeness (2003) 
 «Everything is OK»
 «Ingenue»
 «The Ratio of Freckles to Stars»
 «Wholeness»
 «Wiser (Different)»
 «Firefly»

Separation (2006) 
 «Honeythief»
 «Everything is OK (Different)»
 «Exoskeleton»
 «Far Too Far»
 «Tubefed (Instrumental Score)»

Albatross (2006) 
 «Cello»
 «Ingénue (Different)»
 «Albatross»
 «One Sunny Day»
 «Night Divides The Girls»

Sawtooth EP (2008) 
 «It Will All Make Sense in the Morning»
 «Evensong»
 «Breath Makes Smoke»
 «The Professional»
 «Clipped»
 «Hollywood Ending»

Компиляции

Sans Soucie (1999) «Present Tense (Different)» 
 «Lovesong (Original Demo)»
 «Half-Gifts» (Cocteau Twins cover)
 «I’ll Carry You Two»
 «Blue Eye Smile Girl»
 «Words» (Low cover)
 «You Are One Of Us (Grassy Knoll)»
 «I’ll Carry You (Edit)»
 «Dog Dreams (Anymore)»
 «Heroine (Anymore)»
 «They Bite (Anymore)»
 «It Was Safer When You Were Near (P’Taah)»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Halou 
 Обзор альбома Wholeness & Separation  на сайте Allmusic

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2008 году
Электронные музыкальные коллективы США
Музыкальные коллективы в стиле трип-хоп
Дрим-поп-группы
Музыкальные коллективы из Сан-Франциско